Personagens
 Ichigo Kurosaki —  personagem principal de Bleach

 Outros
 Ichigo 100% — mangá sobre a vida de Junpei Manaka
 Ichigo Mashimaro — animê e mangá
 Operação Ichi-Go — operação militar durante a Segunda Guerra Mundial.

Desambiguação